Бори́с Влади́мирович Тортуно́в (14 августа 1973, Челябинск) — российский хоккеист, вратарь. Мастер спорта России международного класса.

Карьера 
Начинал заниматься хоккеем в возрасте 13 лет в челябинской спортшколе «Сигнал», в сезоне 1991/92 дебютировал в составе челябинского «Мечела». В 1992 году перешёл в магнитогорский «Металлург», с которым добился наивысших успехов в своей карьере, став чемпионом России и Евролиги. Дважды уходя из команды и возвращаясь снова, в общей сложности провёл за «Металлург» семь с половиной сезонов.

В январе 2000 года перешёл в ярославское «Торпедо» (впоследствии «Локомотив»), в котором провёл полтора сезона. В 2001 году перешёл в московские «Крылья Советов», в том же году сыграл за сборную России на шведском этапе Еврохоккейтура. Впоследствии играл за воскресенский «Химик», казанский «Ак Барс», челябинский «Трактор», омский «Авангард», минское «Динамо» в чемпионате Белоруссии, чеховский «Витязь». В сентябре 2009 года провёл несколько матчей за словенский клуб «Акрони Есенице», после чего завершил карьеру игрока.

В 2009—2012 гг. жил в Белоруссии, где играл за Президентский клуб в любительских и показательных матчах. 27 мая 2010 года был назначен генеральным директором белорусского женского хоккейного клуба «Пантера». Проработал в клубе около двух лет.

С 12 августа 2013 года работает тренером вратарей казахстанского клуба «Сарыарка», выступающего в ВХЛ.

С 19 ноября 2015 года - тренер «Челмета».

26 сентября 2017 года - стал одним из организаторов договорных матчей в высшей лиге чемпионата Беларуси по футболу между «Ислочью» и брестским «Динамо».

С 2020 года работает ассистентом главного тренера ХК «Ростов»

Награды и достижения 
 Чемпион хоккейной Евролиги (1999).
 Чемпион России (1999).
 Серебряный призёр чемпионата России (1998, 2006).
 Бронзовый призёр чемпионата МХЛ (1995).
 Обладатель Кубка России (1998).
 Финалист Кубка МХЛ (1996).

Примечания

Ссылки 
 Борис Тортунов — статистика на сайте Глобал Спорт Консалтинг
 Борис Тортунов — статистика на сайте Российский хоккей
 
 

Хоккеисты России
Хоккеисты КХЛ
Хоккейные вратари
Игроки ХК «Челмет»
Игроки ХК «Металлург» Магнитогорск
Игроки ХК «Нефтехимик»
Игроки ХК «Локомотив» Ярославль
Игроки ХК «Крылья Советов»
Игроки ХК «Химик» Воскресенск
Игроки ХК «Ак Барс»
Игроки ХК «Трактор»
Игроки ХК «Авангард» Омск
Игроки ХК «Динамо» Минск
Игроки ХК «Витязь»
Игроки ХК «Акрони Есенице»
Игроки сборной России по хоккею с шайбой